Die Superliga 2006 war die 15. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 8. April 2006 und endete am 4. November 2006.

Modus 
16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele.

Die bestplatzierten Vereine der zweiten Liga Energetik Pawlodar und Qaisar Qysylorda ersetzten die beiden Absteiger Schetissu Taldyqorghan und Bolat MST Temirtau.  Als Titelverteidiger ging FK Aqtöbe in die Saison.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 2006 bei wildstat.com
 Saison 2006 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006